Santo Stefano kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Santo Stefano in Aspromonte, kommun, Kalabrien, Provincia di Reggio Calabria, 
 Fiume di Santo Stefano, vattendrag, Sicilien, 
 Santo Stefano (ort i Italien, Sicilien), Messina, 
 Santo Stefano Belbo, kommun, Piemonte, Provincia di Cuneo, >
 Isola Santo Stefano, ö, 
 Santo Stefano (ort i Italien, Abruzzo, Provincia di Teramo), 
 Santo Stefano (ort i Italien, Lazio, Provincia di Rieti, lat 42,20, long 13,25), 
 Santo Stefano (ort i Italien, Abruzzo, Provincia dell' Aquila), 
 Santo Stefano (ort i Italien, Molise), Provincia di Campobasso, 
 Santo Stefano Udinese, ort, Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Udine, 
 Santo Stefano (ort i Italien, Veneto, Provincia di Treviso), 
 Santo Stefano (ort i Italien, Kalabrien, Provincia di Cosenza, lat 39,35, long 16,20), 
 Santo Stefano (ort i Italien, Marche), Provincia di Pesaro e Urbino, 
 Santo Stefano (ort i Italien, Trentino-Alto Adige), Bolzano, 
 Santo Stefano (ort i Italien, Veneto, Provincia di Verona), 
 Santo Stefano (ort i Italien, Kalabrien, Provincia di Cosenza, lat 39,32, long 16,30), 
 Santo Stefano (ort i Italien, Lazio, Provincia di Rieti, lat 42,26, long 13,17), 

Robotskapade Italienförgreningar